«Маяк на краю света» (фр. Le Phare du bout du monde) — роман французского писателя Жюля Верна из цикла «Необыкновенные путешествия». Описывает приключения на Острове Штатов (находится в архипелаге Огненная земля).

Публикация 
В основе романа лежит оригинальная рукопись Жюля Верна. Текст романа, однако, был изменён сыном Мишелем Верном и издателем Жюлем Этцелем-младшим, хотя на протяжении всего двадцатого века книга считалась оригинальной.

За месяц до своей смерти — в феврале 1905 года — Жюль Верн послал рукопись романа на публикацию, но владелец прав на книгу (а Жюль Верн уже умер) сын Мишель Верн воспрепятствовал этому. Это привело к крупному спору.

Книга вышла в сорок первом томе «Необыкновенных путешествий» вместе с романом «Вторжение моря» 15 ноября 1905 года. Книга была опубликована на русском языке издательствами И. Д. Сытина (1906) и П. П. Сойкина (1907). «Маяк на краю света» содержал иллюстрации Жоржа Ру.

Сюжет 
Правительство Аргентины построило на необитаемом острове в Огнеземельском архипелаге маяк для того, чтобы обезопасить навигацию в Магеллановом проливе. Военный корабль «Санта-Фе» под командованием командира Лафайета доставляет туда трех сторожей: Васкеца, Фелипе и Морица, которые должны оставаться там несколько месяцев, пока судно вновь не придёт со сменой. Однажды они увидели лань, и начали охотиться. Вскоре сторожа обнаружили её мёртвой. Оказалось, что лань была убита пулей, и стреляли с противоположной Васкецу, Фелипе и Морица стороны, а значит, кроме них на острове есть кто-то ещё. 

Это была пиратская шайка Конгра и Караканта. Они пришли на этот остров и очень долго жили в пещере, собирая остатки и груз потерпевших крушение кораблей. Теперь они решили захватить судно и уплыть в Тихий океан, ведь с военным кораблём они ничего не сделают. После отплытия «Санта-Фе» бандиты завладевают потерпевшей крушение шхуной «Мол», затем переименовывая её в «Каракант». Они отплывают, проплывают мимо маяка. Двое сторожей выходят к кораблю, но пираты убивают Фелипе топором и стреляют в Морица. Васкец со своего поста слышал выстрелы и увидел это. Он взял два револьвера, немного провизии и бежал. Сторож нашёл грот бандитов, где они хранили пищу и награбленную добычу, поэтому не испытывал голода. Пираты не отплывали. Васкецу было сложно скрыться, хотя у него было оружие. Однажды он подслушал разговор бандитов, и узнал всю их историю. 

Проходит очень много времени. На закате Васкец видит крупный корабль. Позже его обнаруживают и пираты. Бывший сторож пытается привлечь к себе внимание, но это ему не удаётся. Судно терпит крушение, но Васкецу удаётся спасти единственного выжившего старшего офицера — Джона Дэвиса. Васкец узнал от него, что корабль назывался «Столетие» и шёл из Сан-Франциско. Теперь два друга стараются задержать пиратов на острове до прибытия «Санта-Фе». Когда пираты попытались бежать с острова на шхуне, Васкец и Джон выстрелили кораблю в бок из найденной на каронады, потом Васкец нанёс шхуне небольшое повреждение взрывом. Вскоре начался конфликт между пиратами и друзьями, который закончился с прибытием сторожевого судна. Двое пиратов были убиты Васкецом, а все остальные скрылись во внутренней части острова. Дэвис и сторож включили маяк для того, чтобы «Санта-Фе» проплыл в бухту (действие проходило ночью). Пять пиратов были найдены мёртвыми, семеро сдались, Конгр покончил с собой во время ареста.

Герои 
 Васкец — один из сторожей маяка.
 Фелипе — второй сторож маяка
 Мориц — третий сторож маяка
 Конгр — атаман шайки бандитов, главный отрицательный персонаж романа.
 Каракант — помощник Конгра.
 Джон Дэйвис — единственный спасшийся при кораблекрушении корабля «Столетие», друг Васкеца.
 Лафайет — капитан Санта-Фе.

Экранизация 
 1971 — Маяк на краю света () ,  Испания,  Швейцария,  Лихтенштейн.

Различия между книгой и фильмом 
Имена некоторых персонажей фильма отличаются от имён в романе. Также сюжет книги был существенно изменён — в книге Васкец ни разу не попадал в руки к пиратам, а в фильме всё было наоборот. Также в «Опасном свете на краю земли» был добавлен новый персонаж — девушка, спасшаяся при крушении «Столетия» (в фильме название корабля было иным). Концовка фильма также была серьёзно изменена — Джон Дэвис расстрелял корабль бандитов из пушек, а после этого сразился один на один с Конгром. Другие сюжетные повороты также были сильно изменены. Фильм отличается определённой жестокостью. Ещё в сюжет была добавлена погибшая обезьянка Марио.

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 

Романы Жюля Верна
Романы 1905 года
Огненная Земля